Fianesi – abitanti di Fiano Romano
Fianesi – abitanti di Fiano di Pescaglia
Fianesi – abitanti di Fiano